

Patronyme 

 Aimé Pouly (1949-2011), boulanger suisse et fondateur du groupe Aimé Pouly, 
 Jérôme Pouly, acteur français,
 Peter Pouly (1977-), cycliste français,
 Pierre Pouly (1899-1988), matador et résistant français, 
 Roger Pouly (1942-), pianiste et auteur compositeur français.

Économie 
 Pouly, chaîne de boulangerie suisse.